Kabinett Tanaka steht für:
 das Kabinett von Tanaka Giichi: Kabinett Tanaka Giichi (1927)
 die Kabinette von Tanaka Kakuei:
 Kabinett Tanaka I (Juli–Dezember 1972)
 Kabinett Tanaka II (Dezember 1972–November 1973)
 Kabinett Tanaka II (1. Umbildung) (November 1973–November 1974)
 Kabinett Tanaka II (2. Umbildung) (November–Dezember 1974)